Singil-dong kan syfta på:
 Singil-dong, Ansan, stadsdel i Ansan, Gyeonggi, Sydkorea
 Singil-dong, Seoul, stadsdel i Seoul, Sydkorea